Fillmore kan være flere ting:

Byer
 Fillmore, Utah – By i den amerikanske stat Utah.
 Fillmore, Californien – By i den amerikanske stat Californien.

Spillesteder
 The Fillmore – Musikspillested i San Francisco, "den originale" Fillmore (1954-1968)
 Fillmore West – Efterfølgeren til the Fillmore, San Francisco (1968-1971)
 Fillmore East – Aflægger af the Fillmore i New York City (1968-1971)

Personer
 Millard Fillmore – USA's 13. præsident.

Andet
 Fillmore! – Amerikansk tegnefilmserie fra Disney.
 Live at the Fillmore – Eric Clapton-koncert.